Чемпиона́т Литовской ССР по футбо́лу 1973 го́да () — 52-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Групповой турнир

Группа «Жальгирис»

Группа «Неман»

Финал

Матч за 1-е место

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в СССР в 1973 году
Спорт в Литве в 1973 году
Чемпионат Литвы по футболу